Esta é uma lista de aglomerados globulares.

Via Láctea

Grupo Local
NGC 1049

Ligações externas
 LMC Clusters database, University of Cambridge.
 VizieR VII/202 - Globular Clusters in the Milky Way (Harris, 1997)

Aglomerados globulares
Aglomerados globulares